

Кашгар — оаза на південному сході Сіньцзян-Уйгурського автономного району
 Кашгар — річка у Сіньцзян-Уйгурського автономного району
 Кашгар — область у складі Сіньцзян-Уйгурського автономного району

Див. також 
 Кашгарська рівнина